El nombre Crazy Taxi puede referirse a:

 La saga de videojuegos Crazy Taxi.
 El primer videojuego de esta saga, Crazy Taxi.